En Venezuela, se les da este nombre común a dos especies de palmeras:
 Astrocaryum aculeatum, y
 Astrocaryum vulgare.